Máthé Ákos (1920–1997) orvos
 Máthé Ákos (1947) botanikus